Kotormány a történelmi Magyarország két településének az elnevezése:

 Kotormány, 1939-ben Dávidházával egyesített, majd 1950-től Bajánsenyéhez tartozó egykori község Magyarországon, Zala megyében
 Kotormány, falu Romániában, Hargita megyében, Csíkszentgyörgy községben